Ла Ондура има више значења:

 Ла Ондура (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ондура (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ондура, Лома Распоса (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ондура, Рио де Кангрехо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ондура (Сантијаго Лаољага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику